Etxarri-Aranatz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Echarri-Aranaz, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Etxarri-Aranatz (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar